Jacques Mallet peut désigner :
 Jacques Mallet (1724-1815), un banquier français ;
 Jacques Mallet du Pan (1749-1800), un journaliste et propagandiste politique genevois ;
 Jacques Mallet (1787-1869), un ingénieur et homme politique français ;
 Jacques Mallet (1924-2016), un homme politique français.